zespół nadmiernego obniżenia krocza
 kod IATA portu lotniczego Denpasar
 dom pomocy społecznej